Asteriskus steht für:

 Asteriskus (Liturgie), ein liturgisches Gerät
 Asteriskus (Psalmengebet), ein Schriftzeichen
 Sternchen (Schriftzeichen), ein typographisches Zeichen

Siehe auch:

 Asteriscus
 Asterisk